Черногорец может означать:

 Черногорец (демоним) — житель Черногории.
 Черногорец (этноним) — этнический Черногорец.
 Черногорец — одно из названий горы Поп Иван в Карпатах.

См. также